Baath steht für:
 Baath-Partei, politische Partei, die mit Ablegern in zahlreichen arabischen Ländern aktiv ist
 Baath-Partei (Syrien), syrischer Ableger der gesamtarabischen Baath-Partei
 Baath-Universität, syrische Universität in Homs
 al-Baath, arabischsprachige Tageszeitung

Personen:
 Eduard Julius Ferdinand Baath (1834–1907), preußischer Generalmajor
 Peter-August Baath (1872–1959), deutscher Jurist
 Rolf Baath (1909–1983), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Baat (Begriffsklärung)
 Bath (Begriffsklärung)